Tollbach ist ein geographischer Name:

 Tollbach (Siegenburg), Kirchdorf der Gemeinde Siegenburg im Landkreis Kelheim, Niederbayern; ehemals selbständige Gemeinde
 Tollbach, Oberlaufname bei Stromberg, Stadt Oelde, Kreis Warendorf des Eusternbachs, linker Zufluss der Ems bei Wiedenbrück, Stadt Rheda-Wiedenbrück; Kreis Gütersloh, beide Orte in Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Dollbach